I26 eller I 26 eller I-26 kan syfta på:

I 26 – en tidigare benämning på Värmlands fältjägarkår åren 1816–1901.
I 26 – en tidigare benämning på Vaxholms grenadjärregemente åren 1902–1927.
I-26 – en Interstate Highway i USA, se Interstate 26.